И́горь Валенти́нович Варла́мов () — советский и российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Мотор» города Владимира. Карьеру начал в 1989 году в местной команде Второй союзной лиги «Торпедо». Всего в составе автозаводцев провёл три сезона, в которых 75 раз выходил на поле.

Перед началом первенства 1992 года пополнил ряды московского «Динамо». Дебют Варламова в матчах высшей лиги состоялся 1 апреля в матче второго тура против владикавказского «Спартака». В составе динамовцев провёл 21 встречу за основную команду, а также 24 матча за дублирующий состав, во второй и третьей лигах. Вместе с командой стал бронзовым призёром первенства страны в 1992 и 1993 годах, а также провёл четыре игры в розыгрыше Кубка УЕФА 1992/93.

Перед началом сезона-1994 стал игроком новороссийского «Черноморца», вместе с которым добился права выступать в высшей лиге. Спустя сезон достиг подобного результата с тюменским клубом «Динамо-Газовик». Всего в составе тюменцев провёл 52 матча, 22 из которых в высшей лиге. 4 апреля 1998 года в матче против московского «Динамо» забил дебютный гол в высшем дивизионе. Этот мяч так и остался единственным для игрока в высшей лиге.

Во второй половине первенства 1998 провёл одну встречу в составе нижегородского «Локомотива». По окончании сезона стал игроком «Анжи». В составе махачкалинского клуба провёл 41 матч, вновь став победителем розыгрыша первой лиги. Сезон 2000 года пропустил из-за травм.

В начале 2001 года заключил контракт с нальчикским «Спартаком», где и завершил карьеру игрока в 2004 году. Всего в составе нальчан Варламов провёл 111 встреч, дважды отличился забитыми мячами.

Умер 25 сентября 2022 года в Новороссийске в возрасте 51 года. Прощание состоялось 30 сентября 2022 года в Казанской церкви на площади Победы города Владимира. Похоронен на кладбище «Улыбышево».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 1992, 1993.
 Победитель первенства в первом дивизионе России (3): 1994, 1996, 1999.
 Серебряный призёр первенства в первом дивизионе России (выход в высшую лигу): 1998.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru

Примечания

Ссылки 
  (с 1992 года)
 
 
 Профиль на сайте FootBook.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Футбольные тренеры России
Похороненные на кладбище «Улыбышево»